Glińscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu Półkozic – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Glińscy herbu własnego – polski ród szlachecki